Йи́ржи Ца́ндра (, ) — чешский кёрлингист и тренер по кёрлингу.

В составе мужской сборной Чехии участник трёх  и двух . Четырёхкратный . В составе смешанной парной сборной Чехии участник . Двухкратный .

Также работает айсмейкером (, специалист по подготовке льда для кёрлинга).

Достижения 
 : золото (2016, 2019, , ), бронза (2012).
 : серебро (2012, 2013, 2014).
 : золото (2014, 2015), серебро (2009).
 : бронза ().
 Первенство Европы по кёрлингу среди юниоров: серебро (2007), бронза (2006).
 : золото (2005), серебро (2004, 2006).

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Результаты как тренера национальных сборных

Примечания

Ссылки 
 Candra Jiří (CC SOKOL LIBOC) - Player statistics - Czech Curling Association (все матчи в официальных турнирах Чешской федерации кёрлинга с участием этого игрока)
 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Чехии
Чемпионы Чехии по кёрлингу
Тренеры по кёрлингу Чехии
Айсмейкеры